Maximilian von Arco ist der Name folgender Personen:
* Maximilian von Arco-Valley (1806–1875), bayerischer Gutsbesitzer und Politiker
 Maximilian von Arco-Zinneberg (1811–1885), bayerischer Adeliger

Siehe auch:
 Max von Arco-Zinneberg